Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Andrea Collarini e Renzo Olivo hanno sconfitto Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Sergio Galdós /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (finale)

  Nicolás Barrientos /  Ruben Gonzales (semifinale) 
  Jesper de Jong /  Bart Stevens (quarti di finale)

Wildcard 

  Nicolas Bruna /  Amador Salazar (primo turno)

  Alejandro Bancalari /  Nicolas Villalon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger del Biobío 2022